Marie de Luxembourg peut désigner :
 Marie de Luxembourg (1305-1324), fille de l'empereur Henri VII de Luxembourg, reine de France (1322-1324) par son mariage avec le roi Charles IV le Bel ;
 Marie de Luxembourg (morte après 1375), fille de Jean  de Luxembourg-Ligny, épouse en 1347 Henri V de Vaudémont ;
 Marie de Luxembourg (1462-1546), comtesse de Saint-Pol, de Marle et de Soissons ;
 Marie de Luxembourg (1562-1623), duchesse de Penthièvre, épouse de Philippe-Emmanuel de Lorraine, duc de Mercoeur.

Homonymie dynastique